Internationale Vrouwendag, 8 maart
 Belgische nationale Vrouwendag, 11 november
 Vrouwendag (februari) andere naam voor Maria-Lichtmis.